Dworek (Basse-Silésie)
 Dworek (Morąg)
 Dworek (Stegna)
 Dworek (Poméranie-Occidentale)